Сезон ФК «Сталь» Кам'янське 2017—2018 3-й поспіль і останній сезон кам'янського клубу Сталь у вищій лізі українського футболу. Клуб брав участь у Прем'єр-лізі та Кубку України. Посівши в чемпіонаті 12-те місце Сталь опустилась у Першу лігу. Команда офіційно переїхала до Бучі й у міжсезоння 2018–2019 змінила назву на Фенікс. Однак, перед початком наступного сезону цей новий клуб знявся зі змагань першої ліги через фінансові труднощі.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Чемпіонат України

Перший етап 
|}

Другий етап

Група 2 

|}

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли з команди під час сезону

Востаннє оновлено: 19 травня 2018

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 19 травня 2018

«Сухі» матчі 

Востаннє оновлено: 19 травня 2018

Дисциплінарні покарання 

Востаннє оновлено: 19 травня 2018

Примітки

Посилання 
 Official website

Сталь
Сезони ФК «Сталь» Кам'янське